Бусыгина Анастасия Владимировна (, Горький, СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 31 января 1974 года в Нижнем Новгороде. Дочь народного артиста России, оперного певца Владимира Бусыгина и внучка легендарного стахановца, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина города Горького Александра Бусыгина. В Нижнем Новгороде в честь него названы улица и проспект.

Анастасия Бусыгина поступила в Школу-студию МХАТ на курс к Алле Покровской после того, как два года подряд её не принимали в театральное училище в родном Нижнем Новгороде. В Москве же принимали сразу ещё и в ВТУ им. Б. В. Щукина, и во ВГИК.

В 1995 году была принята в МХТ им. А. Чехова.

В настоящее время Анастасия Бусыгина работает в Театре Российской Армии и осуществляет собственные проекты.

Замужем, имеет двоих детей.

Театральные работы 
 Лебедкина — А. Н. Островский «Поздняя любовь»
 Графиня Калугина — Л. Н. Толстой «Севастопольский марш»
 Элиза — Ж.-Б. Мольер «Скупой»
 Луиза Жермон — А. К. Гладков «Давным-давно»
 Глафира Алексеевна — А. Н. Островский «Волки и овцы»
 Монастырская Антонина Николаевна — В. С. Розов «Вечно живые»
 Аркадина — А. П. Чехов «Чайка»
 Эмилия — У. Шекспир «Отелло»
 Смуглая леди сонетов — «Смуглая леди сонетов»

Фильмография 
 2020 — Старые кадры — Рада Углова
 2016 — Кухня — жена Алексея Смолина
 2015 — Побег из Москвабада — адвокат
 2015 — Ленинград 46 — Лера, маруха Лавра
 2014 — Умельцы (телесериал) — Марина, подруга «Лисы»
 2012 — ЧС (Чрезвычайная ситуация) — Татьяна, любовница Артёма
 2012 — Белый человек — Лейла
 2011—2012 — Закрытая школа — Яна Токарева, учительница биологии, старший следователь полиции по особо важным делам
 2011 — Морские дьяволы 5 (13-я серия) — Лия
 2011 — Метод Лавровой (фильм № 1) — Алевтина Логачева
 2010 — Час Волкова 4 (5-я серия) — Анастасия Тукмаева
 Русский шоколад — Олеся
 Раскрутка — Надя, подруга Дунаевой
 Записки экспедитора Тайной канцелярии (7-я серия) — дочь графа Орлова
 Варенька. И в горе, и в радости — Эльвира сестра Александра
 2009 — Черчилль — Александра Стэдхем
 Варенька. Испытание любви — Эльвира сестра Александра
 2008—2009 — Рыжая — Марина Вольская, продюсер
 Шаг за шагом — Люба
 Превратности судьбы — Ирина Львовна, хозяйка ателье
 2007 — Час Волкова (Фокус не удался) — Эльвира
 Сеть — Лобанова
 Муж на час — бывшая жена Андрея и мать Нины
 Эксперты — Алла Леонидовна
 Дом кувырком (34-я серия) — Татьяна Павловна, учительница английского языка
 Джоконда на асфальте — эпизод
 2006 — Острог. Дело Федора Сеченова — психолог Соболева Алёна Севастьяновна Миледи, дочь Деда
 — Кто в доме хозяин? (23-я и 53-я серия) — Вера
 — Автономка — Галина, украинская лётчица
 2005 — 2006 — Плюс бесконечность — Лена
 2005 — МУР есть МУР-2 — Вероника Стукалина
 Близкие люди — Саша Волошина
 2002 — В движении — свидетельница
 Наследницы — эпизод
 1998 — Чехов и Ко (На чужбине) — дворовая девка
 Кафе «Клубничка» (66-я и 72-я серии) — Галя

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurosmi.ru/aktrisa_anastasiya_busygina_na_inomarke_vrezalas_v_tramvaiy.html 
 http://xn----7sbab5atci0aqw8e9azd.xn--p1ai/viewtopic.php?f=6&t=944 
 https://archive.is/20130504133211/http://wecherom.ru/anna/